Carlo Carignani – compositore, direttore d'orchestra e maestro di canto italiano
 Carlo Carignani – generale italiano
 Giovanni Carignani – politico italiano
 Giuseppe Carignani di Novoli – politico italiano
 Paolo Carignani – pianista e direttore d'orchestra italiano
 Roberto Carignani – pittore italiano